La main de Dieu peut renvoyer à de nombreuses définitions différentes :

Culture
 La  est une forme de représentation de Dieu le Père au début du christianisme
 La Main de Dieu, une sculpture d'Auguste Rodin, au Musée Rodin. 
 La main de Dieu, disque du groupe musical de Côte d'Ivoire Anti Palu.
 La Main de Dieu (Mano de Dios), un but de football marqué par Diego Maradona le  contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986 dans le Stade Azteca.
 Les God Hand (Main de Dieu) sont des êtres d'une importance majeure dans le manga Berserk.
 La God Hand (ou Main céleste en français) est une technique de gardien tiré du manga Inazuma Eleven.

Télévision
 La Main de Dieu, le titre du  de la série télévisée allemande Inspecteur Derrick. 
 La Main de Dieu (Act of God), le titre du  de la cinquième saison de la série télévisée américaine New York, police judiciaire. 
 La Main de Dieu (The Hand of God),  le titre du  de la troisième saison de la série télévisée américano-canadienne Mutant X.

Mythologie
 La main du dieu, un titre des divinités égyptiennes Iousaas et Hathor. 
 La main du dieu, un titre conféré à la Grande Épouse dans l'Égypte antique : voir Place de la femme dans l'Égypte antique.

Autres
 La main de Jésus est appelée main du Seigneur ou main de Dieu.
 En économie, la main invisible est un principe de l'économie libérale.
 Manus dei (Main de Dieu), une locution latine.
 Le surnom de PSR B1509-58, un pulsar jeune situé dans la constellation du Compas